Toponímia:
 Abbotsford, mansió on Sir Walter Scott va residir de 1812 a 1832
 Abbotsford (Wisconsin), municipi de Wisconsin, als EUA
 Abbotsford (Victòria), districte de Melbourne, Austràlia
 Miscel·lània:
 Abbotsford (motocicleta), antiga marca de motocicletes